Caldas (sobrenome) — sobrenome / apelido de família
 Estância termal

Geografia 
 Caldas — município de Minas Gerais, Brasil
 Caldas da Rainha — município de Portugal

Colômbia
 Caldas (departamento)
 Caldas (Antioquia) — cidade e município
 Caldas (Boyacá) — município

Outros usos 
 Caldas Sport Clube — clube desportivo das Caldas da Rainha, Portugal
 Caldas Esporte Clube — clube de futebol da cidade de Caldas Novas, Goiás, Brasil

Desambiguações de topônimos